Фінал Кубка Німеччини з футболу 1980 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1979—1980 відбувся 4 червня 1980 року. У поєдинку зустрілися «Кельн» з однойменного міста та дюссельдорфська «Фортуна». Перемогу з рахунком 2:1 здобула «Фортуна».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Фортуна»

«Кельн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1980 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1980
1980 у німецькому спорті